Onderdistrict in Indonesië
 Curug (Tangerang), een onderdistrict van het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Curug (Serang), een onderdistrict van het regentschap Serang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Curug (Ngombol), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Curug (Tegowanu), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Curug (Tirto), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Curug (Bogor Barat), een plaats in het regentschap Kota Bogor in de provincie West-Java
 Curug (Cimanggis), een plaats in het regentschap Depok in de provincie West-Java
 Curug (Gunung Sindur), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Curug (Jasinga), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Curug (Kandanghaur), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Curug (Klari), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Curug (Susukanlebak), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java